Douglas Bennett ou Doug Bennett peut faire référence à :

 Douglas Bennett (1918-2008), céiste canadien en eau calme ;  
 Douglas Bennett, nom porté par plusieurs acteurs :  
 Douglas Bennett, acteur de télévision, actif depuis 1993 ;  
 Douglas Bennett, acteur de télévision, actif de 1974 à 1999 ;   
 Douglas Bennett (La Flibustière des Antilles).
 Douglas Bennett (1886-1982), joueur de cricket sud-africain ;  
 Douglas Bennett (1912-1984), joueur de cricket sud-africain ;  
 Douglas C. Bennett (né en 1946), universitaire américain ;  
  (1938-2018), président de la Wesleyan University, Middletown, Connecticut, États-Unis ;  

 Doug Bennett (1894-1975), footballeur australien ;  
 Doug Bennett (né en 1945), homme politique américain à la Chambre des représentants du Michigan ;  
 Douglas Bennett, écrivain ;   
 Douglas Bennett, animateur ;   
 Doug Bennett (1951-2004), musicien canadien.